Евстифеев — русская фамилия; имеет женскую форму Евстифеева. Известные носители:

 Евстифеев, Александр Александрович (род. 1958) — глава Республики Марий Эл.
 Евстифеев, Антон Юрьевич (род. 1989) — российский экстремальный велосипедист.
 Евстифеев, Валерий Александрович (1957—2012) — советский хоккеист, российский тренер.
 Евстифеев, Николай Тимофеевич (1848—1913) — пензенский купец, городской голова, член Государственной думы.
 Евстифеев, Роман Владимирович (род. 1992) — российский легкоатлет.

См. также 
 Евстифеевка